Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – jazda indywidualna na czas kobiet – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity kobiet w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020, która rozegrana została 28 lipca 2021 na liczącej 22,1 kilometra trasie wokół Tokio, rozpoczynającej się i kończącej na torze wyścigowym Fuji International Speedway.

Złoty medal zdobyła Annemiek van Vleuten, srebrny Marlen Reusser, a brązowy Anna van der Breggen.

Uczestnicy

Reprezentacje

Lista startowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020